Mysliveček steht für:
 Josef Mysliveček (1737–1781), böhmischer Komponist
 (53159) Mysliveček, Asteroid des Hauptgürtels